Грязин — фамилия; имеет женскую форму Грязина.

 Грязин, Александр Александрович (род. 1974) — российский футболист.
 Грязин, Василий Станиславович (род. 1993) — российский автогонщик.
 Грязин, Игорь Николаевич (род. 1952) — эстонский политик.
 Грязин, Николай Станиславович (род. 1997) — российский раллийный и кольцевой автогонщик.

См. также